Ophanging (levensbeëindiging): een methode om het leven van een persoon te beëindigen
 Ophanging (techniek): de wijze van ophangen of het geheel van voorzieningen waardoor iets is opgehangen
 Wielophanging, bijvoorbeeld van een auto
 Cardanische ophanging, bijvoorbeeld van een scheepskompas